ОАО Белорусский металлургический завод
 ПО  Белорусский металлургический завод